Химачал-Прадеш Видхан Сабха () или Законодательное собрание штата Химачал-Прадеш — Однопалатное законодательное собрание индийского штата Химачал-Прадеш. В настоящее время Видхан Сабха состоит из 68 депутатов. Спикером является Тулси Рам.

Список созывов

Действующий кабинет 
Источник: Законодательное собрание штата Химачал-Прадеш

Действующий партийный состав 
Source: Партийные положения в собрании

Избирательные округа и их представители 
Источник: Х. П. Видхан Сабха — результаты выборов

Примечания 

Правительство Химачал-Прадеш